Паррейрас () — многозначный термин.

Топоним
 Паррейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.

 Фамилия
 Паррейра, Карлос Алберто (род. 1943) — бразильский футбольный тренер. Единственный тренер, шесть раз возглавлявший сборные на чемпионатах мира. В 1994 г. привёл сборную Бразилии к победе на чемпионате мира в США.

См. также 
 Антониу Паррейрас — бразильский художник, дизайнер и иллюстратор.